

Geografia
 Anda, città con status di contea della Provincia cinese dello Heilongjiang
 Anda, municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
 Anda, municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan

Persone
 Francisco Gabriel de Anda, calciatore messicano
 Géza Anda, pianista ungherese
 Raúl de Anda, regista messicano
 Anda, cantante sudcoreana

Altro
 Aeroporto Anda, aeroporto norvegese
 Concorso pianistico internazionale Géza Anda, concorso musicale intitolato a Géza Anda